Mantelbach ist ein Gewässername:

 Mantelbach (Lautracher Ach), linker Zufluss der Lautracher Ach (zur Iller) bei Wigelis, Gemeinde Lautrach,Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Mantelbach (Rombach), rechter Zufluss des hier noch Humpelsgraben genannten Rombachs (zum Losgraben, linker Arm des Kanzelbachs) bei Dossenheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Mandelbach